Anthony Huguenin, né le  à Couvet, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2006-2007 || HC La Chaux de Fonds -20 ans|| Juniors Élites A ||4 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||HC La Chaux de Fonds -20 ans ||Juniors Élites A ||37 ||1 ||5 ||6 ||57 ||8 ||2 ||0 ||2 ||14
|-
| 2008-2009||HC La Chaux de Fonds ||LNB ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2008-2009 || HC La Chaux de Fonds -20 ans ||Juniors Élites A ||38 ||7 ||27 ||34 ||54 ||9 ||1 ||5 ||6 ||26
|-
|2009-2010 ||HC La Chaux de Fonds ||LNB ||31 ||8 ||10 ||18 ||22 ||5 ||1 ||3 ||4 ||4
|-
|2009-2010 || Rapperswil-Jona Lakers ||LNA ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||7 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
|2009-2010 || HC La Chaux de Fonds -20 ans ||Juniors Élites A ||14 ||7 ||15 ||22 ||32 ||2 ||1 ||1 ||2 ||2
|-
|2010-2011 ||HC La Chaux de Fonds ||LNB ||33 ||4 ||11 ||15 ||2 ||11 ||0 ||7 ||7 ||0
|-
|2010-2011 || HC La Chaux de Fonds -20 ans ||Juniors Élites A ||7 ||8 ||6 ||14 ||57 ||3 ||1 ||4 ||6 ||2
|-
|2011-2012 ||HC Bienne ||LNA || 50 || 0 || 15 || 15 || 24 || 5 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|2012-2013 ||HC Bienne ||LNA || 41 || 3 || 12 || 15 || 10 || 6 || 1 || 1 || 2 || 2
|-
|2013-2014 ||HC Fribourg-Gottéron ||LNA|| 47 || 6||11 ||17 ||6 ||10|| 1|| 0|| 1|| 0 
|-
|2013-2014 ||HC La Chaux de Fonds ||LNB|| 2|| 0||0||0||2||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2014-2015||HC Fribourg-Gottéron||LNA||50||4||13||17||12||4||0||0||0||0
|-
|2015-2016||HC Bienne||LNA|| 44 || 2 || 18 || 20 || 10 || 11 || 1 || 4 || 5 || 2
|-
|2016-2017||HC Bienne||LNA|| 14 || 0 || 2 || 2 || 6 || - ||- ||- ||- ||-
|-
|2016-2017 ||HC La Chaux de Fonds ||LNB|| 5|| 0|| 1 || 1 ||2||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2016-2017 ||SC Langnau Tigers ||LNA|| 8|| 2|| 1 || 3 || 6 ||6 ||1 ||2 ||3 ||0
|-
|2017-2018||SC Langnau Tigers||LNA|| 50 || 1 || 15 || 16 || 14 || 6 || 2 || 1 ||3 ||6
|-
|2018-2019||SC Langnau Tigers||LNA|| 47 || 2 || 23 || 25 || 10 || 6 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2019-2020||SC Langnau Tigers||LNA|| 46 || 1 || 10 || 11 || 8 || - ||- ||- ||- ||-
|-
|2020-2021||SC Langnau Tigers||LNA|| 49 || 6 || 11 || 17 || 34 || - ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022|| SC Langnau Tigers||LNA ||  ||

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en décembre 1991
Joueur international suisse de hockey sur glace
Sportif neuchâtelois
Joueur du HC La Chaux-de-Fonds
Joueur des Rapperswil-Jona Lakers
Joueur du HC Bienne
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Joueur du SC Langnau Tigers
Défenseur de hockey sur glace
Naissance à Couvet